De Marskramer (basisschool), een openbare basisschool in Assen.
De marskramer (Jheronimus Bosch), een schilderij van Jheronimus Bosch.